La Tempête ou Une Tempête peut faire référence à différents titres d'œuvres dans plusieurs arts :

Personnes 
 La tempête, le cognom de Jean-Andoche Junot, 1er duc d'Abrantès, maréchal de France.

Théâtre 
 La Tempête, une comédie de William Shakespeare écrite en 1611.
 Une tempête, une tragi-comédie d'Aimé Césaire, écrite en 1969, réadaptation de la Tempête de Shakespeare.

Littérature 
 La Tempête, un poème d'Alexandre Pouchkine écrit en 1827.
 La Tempête de neige (Метель), une nouvelle d'Alexandre Pouchkine appartenant aux Récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine, publiée en 1831.
 Demain la tempête (Al filo del agua), un roman de l'écrivain mexicain Agustín Yáñez publié en 1947.
 La Tempête, un roman français de science-fiction, écrit par l'écrivain  René Barjavel, publié en 1982.
 La tempête approche (Before the Storm), un roman de science-fiction de Michael P. Kube-McDowell s'inscrivant dans l'univers étendu de Star Wars et publié aux États-Unis en 1996.

BD 
 Au cœur de la tempête ou Voyage au cœur de la tempête (To the Heart of the Storm), une bande dessinée américaine de Will Eisner sortie en 1991.
 L'Ultime Tempête (Hellboy: The Storm and the Fury), un recueil d’histoires de la série Hellboy de Mike Mignola et Duncan Fegredo et son treizième tome, publié en 2013.

Presse 
 La Tempête, le journal du Mouvement de libération nationale du Québec créé en 1995 ;
 La Tempête des Tropiques, un quotidien généraliste congolais en français édité à Kinshasa.

Peinture 
 La Tempête, un tableau de Giorgione daté entre 1500 et 1510 ;
 La Tempête ou La Tempête en mer, un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien en 1569 ;
 La Tempête de neige (La nevada ou El invierno), un tableau de Francisco de Goya peint en 1786 ;
 La Tempête, un tableau d'Edvard Munch peint en 1893 ;
 Bateaux hollandais dans la tempête ou Bateaux hollandais (Dutch Boats in a Gale), une huile sur toile de William Turner peinte en 1801.

Musique 
 La Tempête, surnom de la sonate pour piano  de Beethoven composée en 1802.
 La Tempête, un poème symphonique de Piotr Ilitch Tchaïkovski composé en 1873.
 La Tempête, un poème symphonique de Zdeněk Fibich composé en 1880.
 La Tempête, un opéra de Zdeněk Fibich composé entre 1893 et 1894.
 La Tempête, une musique de scène d'Arthur Honegger composée en 1923.
 Musique de scène pour « la Tempête », une illustration musicale et scénique de la pièce éponyme de William Shakespeare, écrite par le compositeur Jean Sibelius en 1925. 
 La Tempête (Der Sturm), un opéra de Frank Martin créé en 1955.
 La Tempête, ensemble musical français.
 Le Calme et la Tempête, le quatrième album studio d'Olivia Ruiz sorti en 2012.
 The Tempest, une composition de John Zorn (2012) basée sur l’œuvre de Shakespeare.

 Cinéma 
 Courts métrages 
 1901 : Une tempête dans une chambre à coucher, un court métrage muet français réalisé par Ferdinand Zecca ;

 Longs métrages 
 La Tempête qui tue (The Mortal Storm), un film américain de Frank Borzage, sorti en 1940 ;
 Une voix dans la tempête (Voice in the Wind), un film américain d'Arthur Ripley, sorti en 1944 ;
 Un sourire dans la tempête, un film français de René Chanas, sorti en 1951.
 Tant que soufflera la tempête (Untamed), un film américain de Henry King sorti en 1955 ;
 Au cœur de la tempête (Storm Center), un film américain de Daniel Taradash, sorti en 1956 ;
 La Tempête (La Tempesta), un film italien  d'Alberto Lattuada, sorti en 1958 ;
 Tu moissonneras la tempête, un film documentaire français de Raymond Léopold Bruckberger, sorti en 1968 ;
 Plus fort que la tempête (Potop), un film polonais de Jerzy Hoffman, sorti en 1974 ;
 Le Souffle de la tempête (Comes a Horseman), un film américain d'Alan J. Pakula, sorti en 1978 ;
 La Tempête, un film britannique de Derek Jarman, produit en 1979, d'après la pièce éponyme de William Shakespeare ;
 Après la tempête, sous-titré Dominique Aubier, portrait d’une femme extraordinaire, un film documentaire français réalisé par Joële van Effenterre, sorti en 2001 ;
 La Dernière Tempête (Dark Storm), un film américano-canadien de Jason Bourque sorti en 2006 ;
 La Tempête, un film américain de Julie Taymor sorti en 2010, d'après la pièce éponyme de William Shakespeare ;
 The Storm Makers : ceux qui amènent la tempête (The Storm Makers), un film documentaire franco-cambodgien de Guillaume Suon et sorti en 2014.
 Après la tempête, film japonais de Hirokazu Koreeda, en compétition au festival de Cannes 2016 (sélection « Un certain regard »).

Télévision 
 La Tempête, un épisode de la série Doctor Who in France ;
 La Tempête (The Tempest), un téléfilm de Jack Bender sorti en 1998 ;
 La Tempête du siècle (Storm of the Century), une mini-série télévisée américaine de Craig R. Baxley et diffusée en 1999 ;
 La Tempête, un téléfilm français réalisé par Bertrand Arthuys en 2006 ;
 Au cœur de la tempête (Die Sturmflut), un téléfilm allemand réalisé par Jorgo Papavassiliou, sorti en 2006 ;
 Perdus dans la tempête (Lost Holiday: The Jim and Suzanne Shemwell Story), un téléfilm américain de Gregory Goodell, diffusé en 2007 ;
 Au cœur de la tempête (Storm Cell), un téléfilm américano-canadien réalisé par Steven R. Monroe, sorti en 2008 ;
 Ba'al : La Tempête de dieu, un téléfilm catastrophe fantastique de Paul Ziller sorti en 2008 ;
 Une famille dans la tempête (Courage), un téléfilm américain de George Erschbamer sorti en 2009 ;
 La Tempête du siècle (The Storm), une mini-série télévisée américaine de Bradford May diffusée en 2009 ;
 La Tempestad, une telenovela mexicaine diffusée en 2013 et 2014 ;
 Au cœur de la tempête (Category 5), un téléfilm américain de Rob King, sorti en 2014.

Théâtre 
 Le théâtre de la Tempête, un théâtre situé à Paris, à La Cartoucherie.

Toponymie 
 Le rocher de la Grande Tempête (Rocca Gran Tempesta), un sommet des Alpes situé dans le massif des Cerces.

Voir aussi